14-й турнир Нидерландской шахматной ассоциации состоялся в 1886 г. в Утрехте. В соревновании участвовали 7 шахматистов, из которых 5 в разные годы были победителями таких турниров. В упорной борьбе первое место занял Д. ван Форест.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры в Нидерландах
Спортивные соревнования в Утрехте
1886 год в шахматах
1880-е годы в Нидерландах